Not That Kind – album di Anastacia
Not That Kind – singolo di Anastacia